Старомарковский проезд — улица на севере Москвы в районе Северный Северо-Восточного административного округа от бульвара Академика Ландау.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 5556 получил название Старомарковский проезд в октябре 2016 года по находящимуся рядом Старо-Марковскому кладбищу.

Описание 
Улица начинается от окончания бульвара Академика Ландау, проходит на север.

См. также 
 Старо-Марковское кладбище

Примечания

Ссылки 
 Пятнадцать московских улиц получат новые названия. // ТАСС, 24 августа 2016
 Правительство Москвы. Постановление. 25 октября 2016 г. N 687-ПП.

Проезды Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году